Livramento peut désigner :

Toponymie

Livramento, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Livramento de Nossa Senhora, municipalité située dans l'État de la Bahia
 Nossa Senhora do Livramento, municipalité située dans l'État du Mato Grosso
 Santana do Livramento, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul
  Livramento, ancien nom de la municipalité de Liberdade, dans l'État du Minas Gerais

Livramento, paroisse civile de la ville de Ponta Delgada.
 Livramento, localité de la paroisse civile d'Estoril

Patronymie 

António Livramento, footballeur portugais
António Livramento, joueur et entraîneur de rink-hockey portugais
David Livramento, coureur cycliste portugais
Ornela Livramento, joueuse cap-verdienne de basket-ball
Raphaël Livramento, joueur et entraîneur français de football